Ensenada – città del Messico nella Baja California
Ensenada – municipalità del Messico nella Baja California
Ensenada – comune dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Partido di Ensenada – dipartimento dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Ensenada – CDP degli Stati Uniti nel Nuovo Messico
La Ensenada – comune di Panama nella provincia di Panama